Tapacarí (provincie), een provincie van Bolivia
 Tapacarí (gemeente), een gemeente (Municipio) in de Boliviaanse provincie Tapacarí
 Tapacarí (plaats), de hoofdplaats van deze provincie en gemeente